Worringer ist der Familienname folgender Personen:

 Christoph Worringer (* 1976), deutscher Maler
 Marta Worringer (1881–1965), deutsche Malerin und Grafikerin
 Wilhelm Worringer (1881–1965), deutscher Kunsthistoriker

Siehe auch:
 Woringer
 Worringen